Rialto se poate referi la:

 Rialto, un cartier din Veneția
 Rialto, Manhattan, un district teatral din secolul al XIX-lea din New York
 Rialto (Dublin), un cartier din Dublin la Grand Canal 
 Podul Rialto
 Rialto, Liguria, un oraș din Liguria (Italia)
 Rialto, California
 Rialto (trupă)
 Rialto Film
 Rialto Towers, un zgârie-nori din Melbourne
 Rialto Toolkit, o aplicație web toolkit
 "At the Rialto", o povestire de Connie Willis
 The Rialto (revistă de poezie)
 Rialto cinemas, un grup din Hamilton, Noua Zeelandă
 Reliant Rialto

Vezi și
 Teatrul Rialto (dezambiguizare)